Cambridge Springs - gmina w Pensylwanii, w hrabstwie Crawford.
 Cambridge Springs - otwarcie szachowe.